Congreve est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ambrose Congreve (1907-2011), industriel irlandais
Richard Congreve (1818-1899), philosophe anglais
Walter Norris Congreve (1862-1927), officier britannique

William Congreve (1670-1729), dramaturge et poète anglais
William La Touche Congreve (1891-1916), officier britannique
William Congreve (1 baron) (1742-1814), officier et inventeur britannique
William Congreve (2 baron) (1772-1828), officier et inventeur balistique britannique

Toponyme

Mount Congreve, domaine et manoir de Kilmeadan, Waterford

Lune 
Cratère Congreve, cratère d'impact de la face cachée

Voir aussi
Fusée Congreve, explosif balistique britannique
Cheval Congreve, cheval de course pur-sang argentin

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme